

Film
Peg Woffington – cortometraggio del 1910 diretto da Edwin S. Porter 
Peg Woffington – cortometraggio del 1912 diretto da A.E. Coleby

Persone 
 Peg Woffington – attrice irlandese

Teatro 
Peg Woffington – lavoro teatrale del 1853 di Charles Reade